Silver City Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Silver City Historic District (Idaho), ID-Nr. 72000446
 Silver City Historic District (New Mexico), ID-Nr. 78001817